Dom (título) — título honorífico e forma de tratamento
Dom espiritual — graça especial concedida pelo Espírito Santo
Dom (filme) — filme brasileiro de 2003, baseado no livro Dom Casmurro
Dom (2021) — série de televisão de 2021
Dom de Mischabel — montanha dos Alpes suíços
Modelo de Objeto de Documentos — Document Object Model em Inglês ou DOM
Dimetoxianfetamina — droga anfetamínica com propriedades alucinógenas mais conhecida pela sigla DOM

Ver também 
DOM (desambiguação)
D.O.M.

Desambiguação